Buyx ist der Familienname folgender Personen:

 Alena Buyx (* 1977), deutsche Medizinethikerin und Hochschullehrerin
 Michael Buyx (1795–1882), deutscher Geometer